Padrino ist der Familienname folgender Personen:

 Kelvis Padrino (* 1997), venezolanischer Sprinter
 Vladimir Padrino López (* 1963), venezolanischer Militär, Verteidigungsminister von Venezuela